Летогоща — река в России, протекает в Рязанской области. Левый приток Мостьи.

География 
Река Летогоща берёт начало в районе посёлка Красный Уголок. Течёт на север через дубовые и берёзовые леса. Устье реки находится у села Пустотино в 8 км по левому берегу реки Мостья. Длина реки составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Проня от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010102112110000025790
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002579
 Код бассейна — 09.01.01.021
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Рязанской области
Бассейн Рановы